Bois (België), een dorp in Bois-et-Borsu, een deelgemeente van de Belgische gemeente Clavier

Bois (Charente-Maritime)
ook:

Zie ook
Du Bois (doorverwijspagina)
Le Bois (doorverwijspagina)
Les Bois, een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Jura